Rizo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rizó (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Rizó (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar